El Liv Racing (codi UCI: LIV), conegut anteriorment com a Team DSB Bank, Nederland Bloeit, WM3 Pro Cycling o Rabobank Women, és un equip ciclista femení neerlandès. Creat al 2005, té categoria UCI Women's Team des del 2007. És un dels equips amb millor palmarès, amb nombroses victòries gràcies especialment a Marianne Vos.

Principals resultats 
 A les proves de la Copa del món i de l'UCI Women's WorldTour:
 Tour de Drenthe: Marianne Vos (2007, 2011, 2012, 2013), Loes Gunnewijk (2010)
 Fletxa Valona femenina: Marianne Vos (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), Pauline Ferrand-Prévot (2014), Anna van der Breggen (2015, 2016)
 Volta a Nuremberg: Marianne Vos (2007)
 Open de Suède Vårgårda: Marianne Vos (2010, 2013), Annemiek van Vleuten (2011), Iris Slappendel (2012)
 Trofeu Alfredo Binda-Comune di Cittiglio: Marianne Vos (2010, 2012)
 Tour de Flandes femení: Annemiek van Vleuten (2011), Marianne Vos (2013)
 Gran Premi de la Vila de Valladolid: Marianne Vos (2011)
 Gran Premi de Plouay femení: Annemiek van Vleuten (2011), Marianne Vos (2012, 2013), Lucinda Brand (2014)
 Sparkassen Giro Bochum: Marianne Vos (2014)
 Open de Suède Vårgårda TTT: (2015)
 The Women's Tour: Katarzyna Niewiadoma (2017)
 Ladies Tour of Norway: Marianne Vos (2017)
 Altres:
 Giro d'Itàlia femení: Marianne Vos (2011, 2012, 2014), Anna van der Breggen (2015)
 Emakumeen Euskal Bira: Marianne Vos (2008, 2011), Pauline Ferrand-Prévot (2014), Katarzyna Niewiadoma (2015)

Classificacions UCI 

Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

Del 2007 al 2015 l'equip va participar en la Copa del món

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la copa del món

Composició de l'equip 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto; 
!colspan=7 style="with: 100%;" align=center | 2022
|-
|
|-

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes neerlandesos
UCI Women's Team